Girls Will Be Boys – film del 1910 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Girls Will Be Boys – film del 1913 diretto da Phillips Smalley
 Girls Will Be Boys – film del 1921 prodotto dalla Sport Pictorials
 Girls Will Be Boys – film del 1929 prodotto dalla Sport Pictorials
 Girls Will Be Boys – film del 1931 diretto da William Watson
 Girls Will Be Boys – film del 1934 diretto da Marcel Varnel